Чикаго Уайт Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 99 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Бостон Ред Сокс и выиграла серию 3-0. В финальной серии Американской лиги Чикаго Уайт Сокс обыграли Лос-Анджелес Энджелс со счётом 4-1 и вышли в Мировую серию, где праздновали победу, выиграв у Хьюстон Астрос 4-0.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Чикаго Уайт Сокс — Бостон Ред Сокс 3-0

 Финальные серии Американской лиги: Чикаго Уайт Сокс — Лос-Анджелес Энджелс 4-1

 Мировая серия 2005: Чикаго Уайт Сокс — Хьюстон Астрос 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Уайт Сокс
МЛБ в сезоне 2005